Ел Вариљо има више значења:

 Ел Вариљо (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Вариљо, Ел Бариљо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Вариљо, Ел Салто дел Вариљо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику